Bibbonesi – abitanti di Bibbona
Bibbonesi – abitanti di Marina di Bibbona